«Энка́нто» ( — «очарование») — американский компьютерно-анимационный музыкальный фэнтезийный комедийный фильм 2021 года, снятый студиями «Walt Disney Pictures» и «Walt Disney Animation Studios». Он является 60-м фильмом студии Disney, снятый режиссёрами Байроном Говардом и Джаредом Бушем, совместно со сценаристом Чариз Кастро Смит, продюсерами фильма выступили Кларк Спенсер и Иветт Мерино, автором песен и со-автором сюжета фильма выступил Лин-Мануэль Миранда. В озвучивании фильма принимали участие Стефани Беатрис, Джон Легуизамо, Мария Сесилия Ботеро, Дайан Герреро, Джессика Дарроу, Энджи Сепеда и Уилмер Вальдеррама.

Мировая премьера фильма состялась 3 ноября 2021 года в театре Эль-Капитан в Лос-Анджелесе. Мультфильм вышел в широкий прокат в США 24 ноября (на 30 дней), в России — 25 ноября. В мировом прокате анимационная лента собрала более $256,8 млн при бюджете в $120–150 млн. Ещё большего успеха картина добилась после выхода 24 декабря 2021 года на стриминг-сервисе Disney+. Саундтрек к мультфильму стал вирусным и достиг вершины чарта Billboard 200, а сингл «We Don’t Talk About Bruno» несколько недель подряд занимал первую строчку чарта Billboard Hot 100.

После выхода «Энканто» получил признание критиков за проработку персонажей, музыку, анимацию, озвучку, эмоциональную глубину и культурную достоверность; критики сошлись на том, что сердце ленты составили магический реализм и проблемы поколений. В различных публикациях мультфильм был назван «культурным феноменом». В 2022 году на 94-й церемонии вручения премии «Оскар» лента получила премию в категории «Лучший анимационный полнометражный фильм».

Сюжет 
Мультфильм начинается с того, что Альма Мадригаль рассказывает своей маленькой внучке Мирабель о том, как её семье пришлось бежать из родных мест. При этом её муж, Педро, погиб, но Альме и их детям-тройняшкам Бруно, Пепе и Джульетте было даровано магическое убежище — Касита, дом, обладающий собственным сознанием и отгороженный от остального мира крутыми горами. Более того, подросшие тройняшки, а затем и их дети по достижении пятилетнего возраста получают магические дары — все, кроме Мирабель, младшей дочери Джульетты.

С момента создания Каситы проходит пятьдесят лет, и в горном убежище за это время уже образовался целый городок Энканто, существующий в значительной степени благодаря магическим дарам семьи Мадригаль.

Казалось бы, всё идёт своим чередом: старшая сестра Мирабель Исабела собирается замуж за местного красавца Мариано Гузмана, а церемония получения дара их младшего кузена Антонио проходит успешно, но во время вечеринки в честь последнего Мирабель неожиданно замечает в стенах Каситы трещины, которые, впрочем, чуть позже исчезают, и решает разобраться, в чём дело.

После разговора со своей средней сестрой Луизой (которая во время вечеринки почувствовала, что её колоссальная сила на несколько мгновений пропала) Мирабель отправляется в башню исчезнувшего десять лет назад Бруно, обладавшего даром видеть будущее. В результате она находит его последнее видение в виде разбитой стеклянной картины, изображающей её саму на фоне трескающейся Каситы, и в это же время Луиза снова чувствует, что обессиливает. Мало того, их кузина Долорес случайно узнаёт о том, что Мирабель нашла видение Бруно, и, не выдержав, рассказывает всей семье об этом во время помолвки Исабелы и Мариано, что приводит к погрому. В суматохе Мирабель обнаруживает проход за одной из картин и выясняет, что Бруно никуда не пропадал — всё это время он прятался в стенах дома.

Бруно рассказывает, что после церемонии получения дара Мирабель (закончившейся тем, что магическая дверь, после прикосновения к ручке которой она должна была получить дар, исчезла) Альма попросила его посмотреть будущее, и он, увидев Мирабель на фоне трескающейся Каситы, в отчаянии разбил картину-видение и скрылся, чтобы защитить племянницу. Мирабель убеждает его снова посмотреть в будущее; Бруно нехотя соглашается, и оба вначале видят то же самое, что и на картине, но затем проявляется образ Мирабель, кого-то обнимающей. Мирабель считает, что это Исабела, и решает извиниться перед сестрой, тем самым спровоцировав её на признание: на самом деле та не хотела выходить замуж за Мариано, а просто покорялась воле семьи. В результате сёстры мирятся, но Альма, увидев, что Исабела больше не хочет быть «идеальной», обвиняет Мирабель в том, что она «плохо влияет на семью», и та наконец срывается, заявив, что это сама Альма ожидает от всех слишком многого и именно она виновата в том, что магия гибнет.

Ссора приводит к тому, что Касита снова начинает трескаться и на этот раз разрушается до основания, лишив всех Мадригалей магии, несмотря на все усилия Мирабель спасти магическую свечу («сердце» Каситы). Мучимая чувством вины, она убегает из Энканто через появившуюся в одной из окружающих городок гор трещину. Спустя какое-то время, Альма находит внучку на берегу реки — именно там, где когда-то был убит Педро — и раскаивается, признавая, что она действительно так стремилась сохранить магию, что забыла о тех, кому та была дарована. Мирабель же начинает понимать свою бабушку и мирится с ней (оказывается, что в видении Мирабель обнимала молодую Альму, на которую Исабела похожа как две капли воды). Подоспевший Бруно пытается объяснить, что произошло, и берёт вину на себя, но мать с радостью воссоединяется с ним, перестав в чём-либо обвинять.

Мадригали возвращаются к руинам Каситы и вместе с жителями городка восстанавливают её. В конце семья делает для Мирабель дверную ручку с её инициалом (на ручке каждой волшебной двери изображён инициал владельца комнаты), и когда та устанавливает её на входную дверь, магия возвращается: Касита снова оживает, а Мадригали получают свои дары. В финале семья позирует для фотографии, но на сей раз Бруно и Мирабель тоже на ней присутствуют.

Персонажи 
 Мирабель Мадригаль () — главная героиня фильма и единственная из потомков семьи Мадригаль, кто не получил магического дара. Оптимистичная, импульсивная, решительная и очень понимающая. Её тяготит её «обычность», но она старается никому этого не показывать. Первая главная героиня, носящая очки, в мультфильмах Disney. Согласно твиттеру режиссёра фильма Джареда Буша, исходно для персонажа намечалось имя «Мариана» (Mariana).
 Бруно Мадригаль () — родной дядя Мирабель, самый младший из тройняшек Альмы и Педро, способен видеть будущее. Когда-то предсказал разрушение дома семьи Мадригаль, после чего исчез (на самом деле он прятался в стенах дома), и разговоры о нём в семье стали табу. Его комната представляет собой гигантскую пещеру, заполненную песком. Исходно для него планировалось имя «Оскар» (Oscar), но было изменено для консонанса в песне «Не упоминай Бруно» ().
 Альма Мадригаль () — бабушка Мирабель и матриарх семьи Мадригаль. В молодости была вынуждена бежать из родных мест вместе со своим мужем Педро и маленькими тройняшками Бруно, Пепой и Джульеттой. После гибели Педро ей «было даровано чудо» — её венчальная свеча стала волшебной и создала Каситу, поэтому Альма всеми силами старается сохранить магию.
 Исабела Мадригаль (ориг. ) — старшая сестра Мирабель и старшая внучка Альмы (согласно твиттеру Джареда Буша, ей 21 год и исходно персонажа планировалось назвать «Инес»), способная создавать различные виды растений (в основном цветов). Вначале Мирабель не очень хорошо с ней ладит, но после того, как Исабела раскрывает, как её тяготит имидж «леди Совершенство», сёстры примиряются. Её комната представляет собой огромный цветущий сад.
 Луиза Мадригаль (ориг. , Луиза) — средняя сестра Мирабель (согласно твиттеру Джареда Буша, ей 19 лет, а на начальных стадиях производства она носила имя «Лидия» (Lydia)), обладающая ростом свыше двух метров и невероятной силой. Производит впечатление непоколебимой скалы, но на самом деле чувствует повышенную ответственность за происходящее, берёт на себя больше, чем может выдержать, и совершенно не умеет расслабляться.
 Джульетта Мадригаль (в оригинале , произн. Хульета) — мама Мирабель, 50 лет от роду, старшая из тройняшек Альмы и Педро, способна исцелять других при помощи еды. Добрая и заботливая женщина, очень любит всех членов своей семьи.
 Агустин Мадригаль () — неуклюжий и невезучий, но умный, заботливый и самоотверженный папа Мирабель. Магического дара не имеет, так как не является урождённым членом семьи Мадригаль. Первым обнаружил найденное Мирабель предсказание. Согласно твиттеру Джареда Буша, несколько младше жены.
 Пепа Мадригаль () — средняя из тройняшек Альмы и Педро, истеричная и вспыльчивая тётя Мирабель, от настроения которой зависит погода в городке, поэтому она старается оставаться спокойной и весёлой, но это не всегда получается.
 Феликс Мадригаль () — муж Пепы, дядя Мирабель. Как и Агустин, не имеет магического дара. Единственный, кто способен быстро успокоить Пепу, когда у той случаются перепады настроения. Несколько старше жены.
 Долорес Мадригаль () — двоюродная сестра Мирабель, несколькими месяцами младше Исабелы, обладающая суперслухом. Молчалива и скромна, себе на уме, тайно влюблена в Мариано.
 Камило Мадригаль () — двоюродный брат Мирабель, на несколько месяцев старше своей кузины, способный менять облик. Типичный трикстер, без ума от розыгрышей (особенно любит дразнить Исабелу). Исходно персонажа планировали назвать «Карлос».
 Антонио Мадригаль () — двоюродный брат Мирабель, самый младший в семье. В начале фильма ему исполняется пять лет, и он получает свой дар — общение с животными. Его комната — тропический лес.
 Мариано Гузман () — красивый, уравновешенный и интеллигентный жених Исабелы. После того, как церемония помолвки пошла прахом из-за Мирабель, выясняется, что на самом деле Исабела не хотела выходить за него замуж («Я согласилась на это ради семьи»), и сёстры устраивают его знакомство с Долорес.
 Касита (, от ) — дом семьи Мадригаль, созданный с помощью магии; его «сердце» — никогда не угасающая свеча. Является живым существом, хоть и не умеющим говорить, но способным общаться с членами семьи и помогать им различными способами. Каждый раз, когда новый член семьи получает магический дар, создаёт для него новую комнату, которая внутри намного больше, чем снаружи. В конце мультфильма Касита разрушается, но семья восстанавливает её.

Роли озвучивали

Создание мультфильма

Разработка 
В ноябре 2016 года Миранда рассказал, что Джон Лассетер, главный на тот момент креативный директор «Walt Disney Animation Studios», представил идею анимационного проекта себе и Ховарду. Миранда сказал, что работа над проектом началась, но находится на ранней стадии производства.

29 января 2020 года стало известно, что студия разрабатывает анимационный фильм о семье латиноамериканцев. Также названы имена режиссёров, продюсеров и сценаристов.

18 июня 2020 года было объявлено предположительное название мультфильма «Энканто». Также было подтверждено, что проект является фильмом, о котором Миранда говорил ещё в 2016 году, и, как сообщалось, он был о девушке из волшебной семьи. Хотя в первоначальных сообщениях говорилось, что действие фильма будет происходить в Бразилии, 22 июня Миранда заявил, что на самом деле действие фильма будет происходить в Колумбии. В тот же день было объявлено, что Кастро Смит будет продюсером фильма, а также и соавтором сценария.

10 декабря 2020 года проект был официально подтверждён на встрече в день инвесторов Disney, где был показан видеоклип, а релиз был объявлен осенью 2021 года.

Саундтрек 
В июне 2020 года Миранда приступил к написанию саундтрека к фильму, в которую войдут восемь оригинальных песен на испанском и на английском языках. 8 сентября 2021 года соавтор песен «Тайны Коко», Джермейн Франко, начала писать музыку к фильму. Саундтрек к фильму был выпущен 19 ноября 2021 года.

Выпуск 
«Энканто» провёл предварительный показ в голливудском кинодворце Эль-Капитан в Лос Анджелесе 3 ноября 2021 года, и был выпущен в кинотеатрах в США 24 ноября 2021 года, в форматах RealD 3D и Dolby 3D. В связи с пандемией коронавируса фильм будет иметь эксклюзивный 30-дневный театральный показ. «Энканто» вышел на Disney+ 24 декабря 2021 года. К фильму также был снят короткометражный фильм «Far From the Tree» ().

Маркетинг 
Анонс фильма состоялся 10 ноября 2020 года.

Трейлер отсылает к творчеству Габриэля Гарсиа Маркеса.

Критика и сборы

Кассовые сборы 
В США фильм был выпущен вместе с «Домом Gucci» и «Обителью зла: Раккун-Сити», по прогнозам, сборы от продаж в 3700 кинотеатрах в первые выходные составят 35-40 миллионов долларов. Фильм собрал 1,5 миллиона долларов на предварительных просмотрах.

Критика 
На агрегаторе медиакритики Rotten Tomatoes, фильм имеет рейтинг одобрения 90 % и статус «certified fresh» на основе 184 обзоров на начало февраля 2022 года. Критический консенсус сайта гласит: «Обстановка и культурная перспектива „Энканто“ являются новыми для Disney, но конечный результат тот же — очаровательное, красиво анимированное развлечение для всей семьи». На Metacritic фильм получил среднюю оценку 76 баллов из 100 на основе 40 критических отзывов к той же дате, что указывает на в целом положительные отзывы.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

 
 
 
 
 

Полнометражные мультфильмы студии Walt Disney
Фильмы Walt Disney Pictures
Мультфильмы Walt Disney Animation Studios
Фильмы с музыкой Лин-Мануэля Миранды
Музыкальные мультфильмы
Музыкальные мультфильмы США
Мультфильмы США 2021 года
Мультфильмы на английском языке
Фильмы США в 3D
Фильмы США в жанре фэнтези
Фильмы-мюзиклы США
Фильмы о дисфункциональных семьях
Мультфильмы Байрона Ховарда
Лауреаты премии «Оскар» за лучший анимационный полнометражный фильм